Die Abkürzung ESA steht für

 Eastern Sigillata A, archäologische Bezeichnung einer Gattung der hellenistischen Keramik
 Eastern  and Southern  Africa  States, einer Gruppe von Staaten des östlichen und des südlichen Afrika, mit denen die Europäische Union Abkommen über Zollpräferenzen geschlossen hat
 École de santé des armées, französische Militärschule für angehende Ärzte und Apotheker
 Ecological Society of America
 EFTA Surveillance Authority, die EFTA-Überwachungsbehörde
 Eidgenössische Stiftungsaufsicht (Bundesaufsichtsbehörde über gemeinnützige Stiftungen in der Schweiz)
 Einheitliche Sichtung und Auswahl, Verfahren zur frühzeitigen Erkennung von Sporttalenten in der DDR
 Einheitssteckanschluss nach DIN 58600 an Atemschutzmasken
 Einsendeaufgabe zu lösende Aufgabenstellung einer Fernschule wie zum Beispiel FA Klett, ILS, SGD, …, die per Post oder E-Mail versendet wird
 El Salvador, als olympisches Länderkürzel
 Elbe-Saale-Bahn, Marke der DB Regio AG
 Electronic Suspension Adjustment, elektronische Feder-Dämpferverstellung bei Motorrädern von BMW
 Emotional Support Animal, notwendiges Begleittier eines psychisch instabilen Menschen bei Passagierflügen
 Email Security Appliance, Email Security von Cisco ehemals IronPort
 Entertainment Software Association, amerikanische Organisation
 Erster Allgemeinbildender Schulabschluss, siehe Hauptschulabschluss
 Erythropoiesis-Stimulating Agent (Erythropoese-stimulierende Agentien), Substanzen, welche die Bildung roter Blutkörperchen stimuliert
 ESA-Einkaufsorganisation des Schweizerischen Auto- und Motorfahrzeuggewerbes
 ESA – European Schools for Higher Education in Administration and Management
 Essigsäureanhydrid
 Euratom Supply Agency, eine Behörde der Europäischen Union, siehe Euratom-Versorgungsagentur
 European Security Academy, ein polnisches Ausbildungsunternehmen
 European Society for Aesthetics, eine wissenschaftliche Gesellschaft für Ästhetik
 European Society of Anaesthesiology, Europäische Gesellschaft für Anästhesiologie
 European Space Agency, siehe Europäische Weltraumorganisation
 European Supervisory Authorities, die Europäischen Finanzaufsichtsbehörden, siehe Europäisches Finanzaufsichtssystem
 European System of Accounts, siehe Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen
 Evangelische Stiftung Alsterdorf, ein evangelisches Sozialunternehmen in Hamburg-Alsterdorf
 excited state absorption, Lichtabsorption eines Moleküls im angeregten Zustand, siehe Ultrakurzzeitspektroskopie
 Studierendenwohnheim (ESA) in Kaiserslautern
 Egon Seilnacht, Maschinen- und Rennwagenbau, ehemaliger österreichischer Automobilhersteller
 European Seed Association
 European Sociological Association, europäische Soziologenvereinigung
 Kreis Eisenach, Kfz-Kennzeichen (aufgehoben)

ESA steht außerdem für:
 (9950) ESA, ein Asteroid 

Esa ist der Familienname folgender Personen:
 Hakan Esa (* 1996), türkischer Fußballspieler

ES-A steht für:
 Alicante in Spanien nach ISO 3166-2

Siehe auch:
 ESSA

Abkürzung